Speedlite 580EX é um flash produzido pela Canon para as linha de câmeras EOS.

Possui um sistema de controle remoto que permite acionar outros flashes, similar ao Speedlite Transmitter ST-E2.

Ligações externas
 Speedlite 580EX em canon.com

Flashes Canon